Священная лига 1717 года — коалиция Святого Престола, Португалии, Венецианской республики и Мальтийского ордена против Османской империи.

В 1717 году объединённый флот португальцев, венецианцев и мальтийцев под эгидой папы римского нанёс поражение османскому флоту в битве при Матапане. Результатом этого стало ограничение влияния Османской империи в Восточном Средиземноморье.

Литература 
 Норвич Д. История Венецианской республики. — М., 2009.
 Норвич Д. Срединное море. История Средиземноморья. — М., 2010.

См. также 
 Священная лига (1538)
 Священная лига (1571)
 Священная лига (1684)

История Европы
История Средиземноморья
Военно-политические блоки
1717 год